Niemenluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niemenluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Niemenluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar